Альберт I:

 Альберт I (1336—1404) — герцог Баварии и граф Голландии
 Альберт I (1875—1934) — король Бельгии
 Альберт I — граф Ломма, затем Намюра с 974/981, сын Роберта I, графа Намюра, представитель Намюрского дома
 Альберт I де Вермандуа (931/934—987) — граф Вермандуа
 Альберт I Лувенский — святой Римско-Католической церкви, князь-епископ Льежского епископства

См. также 
 Альбрехт I
 Альбер I (1848—1922) — одиннадцатый князь Монако.

Страницы значений:Тёзки